Святиця — жінка-свята.

Село:
 Святиця — , Верхньодвінський район, Освейська сільська рада
Річка:
 Святиця — річка у Верхньодвінському районі Вітебської області, права притока Ужиці

Святиця — село, Люблінське воєводство, Холмський повіт.

Святиця — річка в Кіровській області, ліва притока Чепци
 Святиця — село, Фальонський район, Кіровська область

Примітки